Чемпионат Азии по баскетболу (до 18 лет) (ранее назывался Кубок Азиатских баскетбольных ассоциаций (до 18 лет) — международный турнир по баскетболу, проводимый с 1970 г. раз в 2 года под эгидой ФИБА (Азия). Является самым престижным турниром для молодёжных мужских национальных сборных по данному виду спорта в Азии.

Победители и призёры

Количество медалей

Ссылки 
 Официальный сайт ФИБА Азия 

Чемпионаты Азии по баскетболу среди юношей до 18 лет
Молодёжные чемпионаты Азии по баскетболу